Jana, folyó Kelet-Szibériában
 Jana, női név